«Кровь и Сыр» — один из эпизодов второго сезона фантастического сериала «Дом Дракона». О работе над ним стало известно в 2023 году. Премьера запланирована на 2024 год.

Сюжет 
Действие эпизода разворачивается в Вестеросе во время гражданской войны, известной как Пляска Драконов. Кровь и Сыр — прозвища двух преступников, которых наняли сторонники принцессы Рейениры, чтобы отомстить её единокровному брату Эйегону II. Они схватили жену Эйегона и двух его сыновей и жестоко убили одного из них на глазах у матери.

Создание и восприятие 
О работе над эпизодом стало известно 1 января 2023 года. Сценаристка Сара Хесс рассказала, что эта серия будет кровавой и жестокой, так что зрители, читавшие книгу «Пламя и кровь», не будут разочарованы. Рецензенты полагают, что «Кровь и Сыр» окажется в первой половине второго сезона. Премьера, по предварительным данным, состоится в 2024 году.

Примечания 

Эпизоды телесериалов
Песнь льда и огня